Rievel ist der Familienname folgender Personen:
 Heinrich Rievel (1866–1926), deutscher Veterinärmediziner und Hochschullehrer
 Marco Rievel (* 1964), deutscher Krimiautor

Rievel steht weiter für:
 Rievelsche Weberei (Leinweber Heinrich Rievel), deutsche Leineweberei
 Theater Rievel, niederländisches Theater